B 210 steht als Abkürzung für:
 Bundesstraße 210 in Deutschland
 Badener Straße in Österreich

Abkürzung